Bryanston steht für:

Orte:
 Bryanston (England), Ort in Dorset (Unitary Authority), England
 Bryanston (Südafrika), Stadtteil von Sandton, Gauteng, Südafrika

außerdem:
 Bryanston School, Internat in Dorset, England